Детройт Тайгерс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 95 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда попала благодаря лучшей разнице побед и поражений среди всех команд, занявших второе место в дивизионах Американской лиги. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Нью-Йорк Янкиз и выиграла серию 3-1. В финальной серии Американской лиги Детройт Тайгерс обыграли Окленд Атлетикс со счётом 4-0 и вышли в Мировую серию, где уступили Сент-Луис Кардиналс 1-4.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Детройт Тайгерс — Нью-Йорк Янкиз 3-1

 Финальные серии Американской лиги: Детройт Тайгерс — Окленд Атлетикс 4-0

 Мировая серия 2006: Сент-Луис Кардиналс — Детройт Тайгерс 4-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Детройт Тайгерс
МЛБ в сезоне 2006